Сергей Васильевич Поляков:
 Поляков, Сергей Васильевич (род. 1953) — украинский государственный деятель.
 Поляков, Сергей Васильевич (род. 1975) — российский футболист.